Peil ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Peil (* 1992), deutscher Schauspieler
 Alexander Peil (* 1989), deutscher Boxer
 Dietmar Peil (1943–2022), deutscher Germanist
 Eckehart Peil (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Florian Peil (* 1979), deutscher Sänger und Songwriter
 Johannes Peil (1954–2021), deutscher Sportmediziner
 Josef Peil (* 1949), deutscher Pädagoge, Schriftsteller, Autor und Mundartdichter
 Jürgen Peil (1939–1993), deutscher Biochemiker
 Mary Beth Peil (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Roland Peil (* 1967), deutscher Schlagzeuger und Percussionist
 Rolf Peil (* 1948), deutscher Basketballtrainer
 Rudolf Peil (1901–1983), deutscher Katechetiker und Religionspädagoge

Siehe auch:
 Peill
 Beil (Begriffsklärung)
 Pijl
 Pile
 Pyle
 Pail